Sandro Bertaggia, né le  à Zoug en Suisse, est un joueur professionnel suisso-italien de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur. Il est le père d'Alessio Bertaggia.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1981-1982 || EV Zoug || LNB
|  ||  ||  ||  ||  || || || || || 
|-
|1982-1983 || EV Zoug || 
|  ||  ||  ||  ||  || || || || || 
|-
| 1983-1984 || EV Zoug || LNB
|  ||  ||  ||  ||  || || || || || 
|-
| 1984-1985 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 36 || 2 || 5 || 7 || 0 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || HC Lugano || LNA
| 36 || 6 || 2 || 8 || 68 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1986-1987 || HC Lugano || LNA
| 33 || 9 || 8 || 17 || 67 || 6 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 1987-1988 || HC Lugano || LNA
| 30 || 4 || 6 || 10 || 38 || 7 || 4 || 6 || 10 || 20
|-
| 1988-1989 || HC Lugano || LNA
| 35 || 6 || 9 || 15 || 40 || 8 || 1 || 2 || 3 || 45
|-
| 1989-1990 || HC Lugano || LNA
| 36 || 5 || 6 || 11 || 47 || 9 || 5 || 3 || 8 || 6
|-
| 1990-1991 || HC Lugano || LNA
| 33 || 2 || 9 || 11 || 29 || 11 || 3 || 4 || 7 || 25
|-
| 1991-1992 || HC Lugano || LNA
| 30 || 3 || 7 || 10 || 46 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1992-1993 || HC Lugano || LNA
| 27 || 4 || 9 || 13 || 33 || 8 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 1993-1994 || HC Lugano || LNA
| 36 || 8 || 5 || 13 || 16 || 9 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 1994-1995 || HC Lugano || LNA
| 30 || 8 || 15 || 23 || 42 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 1995-1996 || HC Lugano || LNA
| 36 || 5 || 9 || 14 || 65 || 4 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 1996-1997 || HC Lugano || LNA
| 46 || 6 || 5 || 11 || 32 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1997-1998 || HC Lugano || LNA
| 40 || 4 || 9 || 13 || 51 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1997-1998 || HC Merano || Serie A
| 5 || 0 || 3 || 3 || 6 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || HC Lugano || LNA
| 36 || 5 || 11 || 16 || 10 || 16 || 1 || 6 || 7 || 18
|-
| 1999-2000 || HC Lugano || LNA
| 41 || 1 || 9 || 10 || 22 || 14 || 2 || 8 || 10 || 4
|-
| 2000-2001 || HC Lugano || LNA
| 43 || 6 || 5 || 11 || 30 || 18 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2001-2002 || HC Lugano || LNA
| 43 || 0 || 6 || 6 || 20 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2002-2003 || HC Lugano || LNA
| 36 || 0 || 4 || 4 || 16 || 16 || 0 || 3 || 3 || 18

|683||84||139||223||672||159||19||43||62||214

Notes et références 

Naissance en mai 1964
Naissance à Zoug
Sportif zougois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992